Oiseau de feu, un oiseau légendaire issu du folklore russe. À rapprocher du phénix ;
 L'Oiseau de feu, un ballet d’Igor Stravinsky (1909) ;
 L'Oiseau de feu, film américain de William Dieterle (1934) ;
 Oiseau de Feu, un voilier de course, d'abord nommé Firebird X.